Taozhou bezeichnet:

 Taozhou (Guangde) (桃州镇), Großgemeinde im Kreis Guangde in der chinesischen Provinz Anhui
 Taozhou (Anxi) (桃舟乡), Gemeinde im Kreis Anxi in der chinesischen Provinz Fujian